Buor-Jurjach (anche traslitterato come Buor-Jurjah, Buor-Jurjakh, Buor-Yuryakh) è il nome di alcuni fiumi della Russia siberiana nordorientale:
 Buor-Jurjach: affluente della Indigirka;
 Buor-Jurjach: affluente della Alazeja;
 Buor-Jurjach: affluente del Čondon;
 Buor-Jurjach: affluente della Ujandina.